

Новокаменка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область

Новокаменка — село, Єльцовський район, Алтайський край
 Новокаменка — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Новокаменка — село, Хабаровський район, Хабаровський край

Див. також 
 Каменка
 Новокам'янка

ru:Новокаменка